Kampong Speu (, Umschrift: Kâmpóng Spœ, IPA: []) ist eine Provinz Kambodschas. Ihre Hauptstadt heißt  Chbar Mon. 

Kampong Speu hat 877.523 Einwohner (Stand: Zensus 2019). 2017 betrug die Einwohnerzahl 811.700.

Die Provinz besteht aus diesen acht Bezirken:

Einzelnachweise

Weblinks 

Provinz in Kambodscha